VGN steht für:

 Verkehrsgesellschaft Görlitz-Niesky (VGN), die heutige Niederschlesische Verkehrsgesellschaft
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
 Verkehrsgemeinschaft Niederrhein
 Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern
 Verkehrsgesellschaft Norderstedt
 Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.
 Vignette Corporation, als Börsenzeichen
 Virginian Railway, ehemalige  Eisenbahngesellschaft in Virginia und West Virginia

VGN